Vitellia ist der Name von

 Vitellia, der Tochter des römischen Kaisers Aulus Vitellius
 Vitellia, einer antiken Stadt im Latium

Siehe auch:
 Vitellius (Familie)